Ифрам има више значења:
 Ифрам (Јута)
 Ифрам (Висконсин)